Etoxoe aromatica är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Etoxoe aromatica ingår i släktet Etoxoe och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
aromatica